Hernani steht für:

 Hernani (Drama), Drama (1830) von Victor Hugo
 Hernani (Baskenland), spanische Stadt in der Provinz Gipuzkoa
 Hernani (Eastern Samar), philippinische Verwaltungsgemeinde
 Spielername von Hernani Azevedo Junior (* 1994), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ernani
 Schlacht um Hernani